Саргся́н () — армянская фамилия.

Известные носители 
 Саргсян, Александр Азатович (род. 1956) — армянский предприниматель.
 Саргсян, Алик Саркисович (род. 1957) — начальник полиции Армении.
 Саргсян, Анна (род. 2001) — армянская шахматистка.
 
 Саргсян, Арсен (род. 1984) — армянский легкоатлет (прыжки в длину).
 Саргсян, Артур Меликович (1998) — российский борец греко-римского стиля.
 Саргсян, Гарник (род. 1983) — армянский футболист.
 
 Саргсян, Инесса Евгеньевна (больше известна под фамилией Коркмаз; род. 1975) — советская, российская и азербайджанская волейболистка.
 Саргсян, Карен (род. 1952) — советский и армянский хормейстер.
 Саргсян, Левон Грачаевич (род. 1968) — армянский предприниматель, депутат парламента.
 Саргсян, Нарек Альбертович (род. 1958) — армянский архитектор.
 Саргсян, Рита Александровна (1962—2020) — супруга президента Армении Сержа Саргсяна.
 Саргсян, Самвел Фрунзикович (род. 1966) — депутат армянского парламента.
 Саргсян, Серж Азатович (род. 1954) — бывший президент Армении.
 Саргсян, Тигран Суренович (род. 1960) — премьер-министр Армении.

См. также

Примечания